Władysław Zalewski (1892–1977) – konstruktor lotniczy z okresu międzywojennego
 Władysław Zalewski (1931–2020) – profesor, konserwator zabytków
 Władysław Leonidas Zalewski (1905–1995) – oficer WP i AK
 Władysław Zalewski (zm. 2008) – profesor, zootechnik